Next Generation steht für:

 Next Generation (Album), Musikalbum von Culcha Candela
 Next Generation, Kampfname des US-amerikanischen Boxers Cory Spinks

Begriffe, die Next Generation enthalten:

Astronomie:
 Next Generation Serviceable Satellite, Satellit, siehe Orbital Express
 Next Generation Sky Survey, Weltraumteleskop
 Next Generation Space Telescope, Weltraumteleskop

Fertigungstechnik:
 Next-Generation-Lithografie, Verfahren in der Halbleitertechnik
 Next Generation Vehicle, Forschungsprojekt mehrerer Automobil- und Edelstahl-Hersteller

Informatik:
 Cryptography API: Next Generation, Microsofts Kryptographieplattform
 Internet Protocol Next Generation, Netzwerkprotokoll, siehe IPv6
 Next Generation Init System, kurz InitNG, Software
 Next Generation Media, im Rahmen der Innovationsinitiative der deutschen Bundesregierung eine Zusammenfassung der Begriffe Ambient Intelligence (Umgebungsintelligenz), Pervasive computing (Rechnerdurchdringung) und Ubiquitous computing (Rechnerallgegenwart)
 Next-Generation Secure Computing Base, ein Software-Sicherheits-Framework von Microsoft
 Samba – The Next Generation, kurz Samba-TNG, Software
 Z39.50 International Next Generation, eine Initiative zur Weiterentwicklung des Z39.50-Netzwerkprotokolls

Luftfahrt:
 Boeing 737 Next Generation (737NG), Passagierflugzeug
 Next Generation Air Transportation System, Initiative zur Modernisierung des Flugverkehrsmanagements
 Next Generation Supersonic Transport, japanisches Überschallflugzeug
 Next Generation Tactical Aircraft, kurz Next Gen TACAIR, Ausschreibung für ein Jagdflugzeug

Medien:
 Next Generation Portable, kurz NGP, Entwicklungsname der PlayStation Vita (PS Vita bzw. PSV), einer tragbaren Spielkonsole von Sony Computer Entertainment als Nachfolgerin der PlayStation Portable
 Next Generation Radio, Musiksender
 Roots: The Next Generations, US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 1979
 Star Trek: The Next Generation, deutsch: Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, US-amerikanische Fernsehserie
 WIKI Next Generation Enhanced Repository, Forschungsprojekt

Sport:
 Next Generation Adelaide International, ein jährlich im australischen Adelaide ausgetragenes internationales ATP-Tennisturnier, das erstmals 1974 ausgetragen wurde

Telekommunikation:
 Next Generation Mobile Networks, ein Projekt von Mobilfunkfirmen und Mobilfunkausrüstern zur Entwicklung der nächsten Mobilfunkgeneration, die auch als „4G“ (vierte Generation) bezeichnet wird
 Next Generation Network, Netzwerktechnologie
 Next Generation Online, Online-Dienst von 2000 bis 2001

Wirtschaftswissenschaft:
 Next Generation Outsourcing, eine Form des Outsourcings, die auf eine durchgängige Trennung zwischen den Geschäftsprozessen der Fachbereiche und der Unterstützung dieser durch IT-Leistungen bzw. IT-Services abzielt